Chiesa di San Leopoldo – Abetone
 Chiesa di San Leopoldo – Cormons
 Chiesa di San Leopoldo – Dolciano
 Chiesa di San Leopoldo – Follonica
 Chiesa di San Leopoldo – Monsummano Terme
 Chiesa di San Leopoldo Re – Rosignano Marittimo
 Chiesa di San Leopoldo – Steinhof